Zamboni peut désigner :

Patronyme 

 Adriano Zamboni (1933-), coureur cycliste italien ;
 Anna Zamboni (1951-), mannequin italienne ;
 Anteo Zamboni (1911-1926), jeune antifasciste libertaire italien ;
 Frank Zamboni (1901-1988), inventeur américain célèbre pour avoir créé la Zamboni, une machine permettant de resurfacer la glace des patinoires ;
 Giovanni Zamboni (v. 1650-?), compositeur italien ;
 Giuseppe Zamboni (1776-1846), prêtre catholique romain et physicien connu pour avoir inventé la pile Zamboni ;
 Marco Zamboni (1977 – ), joueur de football italien ;
 Michele Zamboni (1970-), coureur cycliste italien.

Toponyme 

 Via  Zamboni, une voie historique du   dans le centre-ville de Bologne.

Technique 
 Pile Zamboni, également appelée Pile Duluc, l'une des premières piles voltaïques connues.
 Zamboni, également appelée surfaceuse, un véhicule qui refait et lisse la glace d'une patinoire.

Patronyme italien